Херсонец — названия кукурузоуборочных комбайнов, выпускавшихся Херсонским комбайновым заводом:
 ККХ-3 «Херсонец»
 КОП-1,4В «Херсонец-7»
 ККП-3 «Херсонец-9»
 КСКУ-6 «Херсонец-200»
 Житель города Херсон